Mose steht für:
 Mose, biblische Person
 Mose (19. Dynastie), ägyptischer Beamter der 19. Dynastie, um 1250 v. Chr.
 Pentateuch, die 5 Bücher Moses

Personen, Familienname:
 Ingo Mose (* 1957), deutscher Geograph und Professor für Umweltplanung an der Universität Oldenburg
 Jehuda Ben Mose (13. Jahrhundert), jüdischer Übersetzer, Leibarzt und Astronom am Hofe Alfons des Weisen von Kastilien-León
 Joseph Eduard Mose (1825–1898), deutscher Bauleiter und Architekt
Josepha Mose (1860–1943), deutsche Schriftstellerin
 Karlheinz Mose (1927–2016), deutscher Journalist und langjähriger Fernsehkritiker bei der Hörzu

Personen, Vorname:
 Mose Allison (1927–2016), US-amerikanischer Jazzpianist und Sänger

Orte:
 Mose (Wolmirstedt), Ortsteil in Sachsen-Anhalt
 Mose (Gallien), antike Wegstation in Gallien

MoSe steht als Abkürzung für:
 Motorsegler (umgangssprachlich)

MO.S.E steht als Apronym für:
 Modulo Sperimentale Elettromeccanico, ein Hochwasserschutzprojekt für Venedig

Siehe auch:

 Moses (Begriffsklärung)
 Moose (Begriffsklärung)
 Moise
 Mosche, männlicher Vorname
 Mosse
 Erik Møse (* 1950), norwegischer Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte; 2003–2007 Präsident des Internationalen Strafgerichtshofes für Ruanda
 Fort Mose Historic State Park, National Historic Landmark der Vereinigten Staaten, St. Augustine, Florida

MOSE